

 Dans le génie civil, une barrière capillaire est une barrière existant entre deux espaces évitant le passage de l'eau par simple capillarité. Elle est formée de deux couches de matériaux poreux superposées, les pores de la couche supérieure étant plus fins que ceux de la couche inférieure. Lorsqu’une barrière capillaire est soumise à une infiltration d’eau, la couche supérieure aura tendance à accumuler l’eau, l’empêchant de s’infiltrer dans la couche inférieure, selon la théorie des écoulements d’eau dans les milieux non saturés.

 En biologie, la barrière capillaire (ou barrière alvéolo-capillaire) sert aux transferts gazeux entre le sang et les alvéoles pulmonaires.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Longueur de transfert

Mécanique des fluides
Système respiratoire